

Patronymes 
  (° ~ 1398 - 1455), pape du  à 1455.
  (antipape) (° ~ 1275 - 1333 à Avignon, antipape de 1328 à 1330. 
  de Neufville (1598 - 1645), militaire français, maréchal de France.
  de Krnov (° vers 1409 – 1452), duc de Racibórz, Krnov, Bruntál et Rybnik.
  d'Alexandrie (° 1876 - 1939), pape et patriarche orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique du  au .
  de Mecklembourg-Werle-Waren (° entre 1341 et 1385 – mort après le ), seigneur de Werle-Goldberg et Werle-Waren.

Homonymie de patronyme